Невка может означать:
 Малая, Средняя и Большая Невки — название рукавов дельты Невы.
 Невка (река) — река в Сахалинской области России.